Der Kyzyl Asker (, „Rotarmist“) ist ein Berg im Tian Shan an der kirgisisch-chinesischen Grenze.

Lage 
Der Kyzyl Asker ist mit einer Höhe von  der dritthöchste Berg im westlichen Teil des Kakschaaltoo. Er liegt im Hauptkamm der Gebirgskette. Der Pik Dankow (Dankowa), höchster Berg im westlichen Kakschaaltoo, liegt knapp 30 km östlich. Vom Kyzyl Asker zweigt ein kurzer Bergkamm nach Norden ab. Die Nordwestflanke des Kyzyl Asker bildet das Nährgebiet des Kyzyl-Asker-Gletschers.

Weblinks 
 Skizze des westlichen Kokschaaltoo bei summitpost.org: Western Kokshal Tau (Kakshaal Too)
 Fotos und Informationen (engl.) bei mountain.ru

Einzelnachweise 

Berg im Tian Shan
Kakschaaltoo
Gebiet Naryn